Bilk – quartiere di Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Germania)
Bilk – quartiere di Wettringen (Nordrhein-Westfalen, Germania)
Acker Bilk (1929-2014) – clarinettista britannico
4425 Bilk – asteroide della fascia principale